Previato ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Previato (* 1952), italienisch-amerikanische Mathematikerin
 Giancarlo Previato (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Lúcia Mendonça Previato (* 1949), brasilianische Mikrobiologin